La prigione (in originale The Brig) è un'opera teatrale scritta dall'ex marine Kenneth H. Brown, messa in scena dal Living Theatre a partire dal 1963 nello spettacolo The Brig, ricordato per la particolare brutalità e violenza della rappresentazione. Nel 1964 il regista Jonas Mekas ne ha tratto un omonimo film.

L'opera 
L'opera fu scritta da Kenneth H. Brown (classe 1932), un giovane e sconosciuto ex marine diventato anarchico, che spedì per posta al Living Theatre un testo teatrale da lui scritto (e poi scelto dal gruppo). Era un'opera cruda, violenta e priva di una vera trama, ambientata in una prigione militare dei marines. Viene descritta una giornata-tipo nella prigione, una realtà quotidiana fatta di violenze e vessazioni di ogni tipo, di divieti e di prescrizioni assurde, miranti a spersonalizzare l'individuo.

Brown era stato rinchiuso nella prigione militare di Okinawa, Giappone, negli anni '50 e aveva semplicemente descritto ciò che aveva visto e sperimentato di persona.

Note

Bibliografia 
 
 Cristina Valenti, Storia del Living Theatre, Titivillus Edizioni, 2008. ISBN 978-88-7218-218-5
 Franco Perrelli, I maestri della ricerca teatrale: il Living, Grotowski, Barba e Brook, Editori Laterza, 2007. ISBN 978-88-420-7479-3

Voci correlate 
 The Brig
 Living Theatre

Opere teatrali di autori statunitensi
Opere teatrali ambientate in Giappone
Opere teatrali del 1963